Siebenjähriger Krieg steht für:

 Siebenjähriger Krieg in Europa, Amerika und Asien (1756–1763)
 Siebenjähriger Krieg in Nordamerika (1754–1763)
 Nordischer Siebenjähriger Krieg (1563–1570), siehe Dreikronenkrieg

Siehe auch:
 Imjin-Krieg, japanischer Invasionskrieg in Korea (1592–1598)